Prins (Anak Anga Machas) Norodom Narithipong (Naradhama Naradhibangsa) (5 juli 1972) is derde zoon van de Cambodjaanse prins Norodom Chakrapong met zijn eerste vrouw Hun Soeun. Hij trouwde op 13 maart 2003 in het Khemerin Paleis te Phnom Penh met Ermine de Roseb.

Cambodjaans koningshuis